Италианският национален отбор по футбол () е футболен отбор, който представлява Италия в международните футболни състезания и срещи. Това е един от най-титулуваните и успешни национални футболни отбори в историята. Италианците са четирикратни световни през 1934, 1938, 1982 и 2006, както и два пъти европейски шампиони – през 1968 и през 2020. Традиционният цвят на екипа на италианския отбор по футбол (както и на повечето национални отбори и атлети от другите спортове в Италия) е светлосин (azzurro на италиански), поради което играчите често са наричани Azzurri, а самия отбор – Squadra azzurra.

Състав 
Списък с 26 играчи, призовани за европейското първенство по футбол през 2021 г. На 7 юни Стефано Сенси е заменен от Матео Песина поради контузия. На 10 юни Лоренцо Пелегрини е заменен от Гаетано Кастровили поради контузия.

Актуализацията е до 6 юли 2021 г.

Състав от най-успешните футболисти на всеки пост в историята 
1 – Джанлуиджи Буфон,
2 – Паоло Малдини, 3 – Франко Барези, 5 – Фабио Канаваро, 4 – Джачинто Факети,
8 – Джани Ривера, 6 – Андреа Пирло, 10 – Алесандро Дел Пиеро,
7 – Джузепе Меаца, 9 – Паоло Роси, 11 – Силвио Пиола.

Представяне на големите форуми

Световно първенство по футбол

Европейско първенство по футбол

Почетни листи 
 До 5 януари 2023 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 5 януари 2023 г.

България – Италия

Титли

Бележки 

Италия
Носители на награда „Лауреус“